Дьюмерси Ндонгала (; род. , Сен-Дени, Франция) — конголезский футболист, полузащитник клуба «АПОЭЛ». Выступал в сборной ДР Конго.

Клубная карьера 
Ндонгала — воспитанник льежского клуба «Стандард». В 2011 году он начал профессиональную карьеру в люксембургском клуба «Женесс», где провёл два сезона и помог ей выйти в финал национального кубка. В 2013 году Дьюмерси вернулся в Бельгию, где отыграл два сезона за команду Второго дивизиона «Ла-Лувьер». В начале 2014 года Ндонгала подписал контракт с «Шарлеруа». 8 февраля в матче против «Локерен» он дебютировал в Жюпиле Лиге. 3 мая в поединке против «Кортрейка» он забил свой первый гол за «Шарлеруа». 23 июля 2015 года в отборочном матче Лиги Европы против израильского «Бейтара» Дьюмерси забил гол.

Летом 2016 года Ндонгала перешёл в «Гент». 13 августа в матче против своего бывшего клуба «Шарлеруа» он дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Даниэля Миличевича.

В начале 2017 года Дьюмерси перешёл в льежский «Стандард». 4 августа в матче против «Генка» он дебютировал за новую команду. В начале 2018 года для получения игровой практики Ндонгала перешёл в «Генк» на правах аренды. 3 февраля в матче против «Мускрон-Перювельз» он дебютировал за новый клуб. В этом же поединке Дьюмерси забил свой первый гол за «Генк». По окончании аренды клуб выкупил трансфер игрока за 1,2 млн. евро.

Международная карьера 
Дьюмерси сыграл несколько матчей за юношескую сборную Бельгии. В 2015 году Ндонгала дебютировал за сборную ДР Конго.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Женесс»
Игроки ФК «Ла-Лувьер»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК АПОЭЛ